A jakut nyelv írása a XIX.–XX. század alatt többször módosult. Eredetileg az orosz ábécé volt az írás alapja, melyet többször kiegészítettek, illetve módosítottak az idők folyamán. Ezt a cirill írást egészen 1917-ig használták.

Ekkor áttértek a latin ábécére, de ennek is többféle változatát használták a XX. század elején. A legkülönlegesebb változat Szemjon Novgorodov (1892–1924) ábécéje volt, mely a nemzetközi fonetikai ábécén (IPA ábécén) alapult. Az idők folyamán ez az ábécé is többször megváltozott, maga Novgorodov is több változtatást eszközölt, így például bevezetett négy új betűt, melyek a jakutban meglévő diftongusokat jelölte: // - , // - ,  // - , és // - w. 
Ez az ábécé a betűk hosszát az IPA-nak megfelelően a kettősponttal jelölte (a:), és eredetileg nem különböztette meg a kis és nagybetűket.

Ezt a „fonetikus” írást 1929-ben leváltotta az egységes török ábécé.

1939-től ismét bevezették a ma is használatos cirill ábécét, mely az orosz ábécéhez képest 5 különleges betűt használ: Ҕҕ, Ҥҥ, Өө, Һһ, Үү. A hosszú hangokat az írásban kettőzött betűk jelölik. A nazális j-t a mai helyesírás nem jelöli.

Átírás 
A táblázat a ma használatos cirill betűs ábécét, és annak ismert átírásait mutatja.

Egykori latin ábécé 
Az 1929-es változat sorrendje a következő volt: Aa, Bв, Cc, Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Ƣƣ, Hh, Xx, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, N̡n̡, Oo, Ɵɵ, Pp, Rr, Ss, Tt, Uu, Yy, Vv, Zz, Ƶƶ, Ьь.

Megjegyzések

Külső hivatkozások 
Omniglot.com
Minority Languages of Russia 

Cirill eredetű ábécék
Latin eredetű ábécék